Ги́мнопус () — род грибов семейства .

Биологическое описание 
Плодовые тела шляпконожечные, обычно не мясистые, с гигрофанной или негигрофанной выпуклой или плоской шляпкой, иногда с углублением или бугорком в центре. Поверхность шляпки гладкая или бархатистая, слизистая или сухая. Гименофор пластинчатый, пластинки приросшие к ножке, свободные от неё или с нисходящим на неё зубцом, с ровным или пильчатым краем. Ножка цилиндрическая, иногда утолщающаяся книзу, жёсткая, разлинованная.

Споры эллиптической формы, у некоторых видов почти шаровидные, белые, неамилоидные, собранные по 4 на базидиях. Хейлоцистиды у большинства имеются, с тонкими стенками, могут быть разнообразной формы. Все гифы с пряжками.

Ареал и экология 
Род имеет космополитичный ареал.

Гимнопусы — сапротрофы на листовом опаде и гниющей древесине, реже на корнях растений, некоторые виды способны паразитировать.

Систематика

Синонимы

Виды

Литература 
 

Негниючниковые
Роды грибов